La ciudad española de Cádiz y su provincia sufrieron a lo largo de su historia numerosos ataques y batallas; su situación geográfica dominando el estrecho de Gibraltar, la importancia del puerto de la bahía de Cádiz (punto de llegada de la flota de Indias) y el protagonismo histórico de la capital, sede de las Cortes de Cádiz durante la guerra de independencia y del gobierno liberal al final del trienio constitucional, la convirtieron en escenario de los siguientes enfrentamientos bélicos:
 La batalla de 1587: la flota inglesa de Francis Drake destruyó la armada española fondeada en la bahía de Cádiz, en el transcurso de la guerra anglo-española (1585-1604).
 La toma de 1596:  la flota anglo-neerlandesa bajo el mando de Charles Howard (Lord Effingham) y el conde de Essex tomaron, saquearon e incendiaron la ciudad, llevando consigo numerosos rehenes.
 La defensa de 1625: las desorganizadas fuerzas anglo-neerlandesas de Edward Cecil y Robert Devereux, III conde de Essex fueron rechazadas por el gobernador Fernando Girón, con la ayuda del duque de Medina Sidonia.
 La batalla de 1640: la flota francesa bajo el mando de Jean Armand de Maillé-Brézé atacó un convoy español durante la guerra de los treinta años.
 La batalla de 1656: durante la guerra anglo-española de 1655-1660, la flota inglesa de Richard Stayner atacó y capturó la flota de Indias bajo el mando de Marcos del Puerto.
 La batalla de 1702: durante la guerra de sucesión española, el marqués de Villadarias rechazó el ataque anglo-neerlandés de las fuerzas bajo el mando de George Rooke.
 El ataque de 1797: en el contexto de las guerras revolucionarias francesas, José de Mazarredo dirigió la defensa contra la flota británica de John Jervis y Horatio Nelson, que finalmente se retiraron tras bombardear la ciudad.
 La batalla de Trafalgar de 1805: la flota aliada franco-española de Pierre Villeneuve y Federico Gravina resultó contundentemente derrotada por la armada británica de Horatio Nelson.
 El asedio de 1810-12: las tropas de Napoleón Bonaparte sitiaron la ciudad durante más de dos años durante la guerra de la independencia española.
 La batalla de la Barrosa de 1811: ocurrida en el mismo contexto que la anterior, enfrentó a las tropas anglo-españolas lideradas por sir Thomas Graham con el ejército francés del mariscal Claude Perrin Victor.
 La batalla de Trocadero de 1823: los Cien Mil Hijos de San Luis, tras cruzar todo España, sitiaron y bombardearon Cádiz, donde Fernando VII se encontraba retenido por el gobierno liberal, restableciendo el absolutismo en el país.
 El bombardeo de Cádiz de 1936: ocurrido en los inicios de la guerra civil española.